

Geografia

Austria 
 Arnsdorf – frazione di Lamprechtshausen, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Rossatz-Arnsdorf – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Arnsdorf – comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Arnsdorf – frazione di Dietfurt an der Altmühl, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Arnsdorf – frazione di Doberschau-Gaußig, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Arnsdorf – ex comune ora frazione di Jessen, città nel circondario di Wittenberg (Sassonia-Anhalt)
 Arnsdorf – ex comune ora frazione di Penig, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Arnsdorf – ex comune ora frazione di Ruhland, città nel circondario dell'Oberspreewald-Lusazia (Brandeburgo)
 Arnsdorf – ex comune ora frazione di Vierkirchen, comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Arnsdorf-Hilbersdorf – ex comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)

Polonia 
 Arnsdorf – antico nome tedesco di Gorzanów, frazione del comune di Bystrzyca Kłodzka nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Arnsdorf – antico nome tedesco di Lubomino, comune nel distretto di Lidzbark Warmiński (Varmia-Masuria)
 Arnsdorf – antico nome tedesco di Miłków, frazione del comune di Podgórzyn nel distretto di Jelenia Góra (Bassa Slesia)
 Arnsdorf – antico nome tedesco di Miłkowice, comune nel distretto di Legnica (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Arnsdorf – antico nome tedesco di Arnoltice, comune nel distretto di Děčín (Ústí nad Labem)
 Arnsdorf bei Haida – antico nome tedesco di Arnultovice, frazione della città comune di Nový Bor nel distretto di Česká Lípa (Liberec)

Pagine correlate 
 Arnstorf – comune tedesco nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)